Alès municipi francès al departament del Gard, regió de Llenguadoc-Rosselló 
 Ales (Sardenya), municipi italià a la província d'Oristany 
 Aleš Čeh (Maribor, 1968), futbolista eslovè 
 Estadi de les Ales de Kobe, estadi de futbol de la ciutat portuària de Kobe (Japó)
 Alés e Casanava municipi francès al departament d'Òlt i Garona, regió de l'Aquitània